Lange Straße 57 ist die Bezeichnung von:

Lange Straße 57 (Hannover, Calenberger Neustadt), Kulturdenkmal in Hannover, Niedersachsen
Lange Straße 57 (Oebisfelde), Kulturdenkmal in Oebisfelde-Weferlingen, Sachsen-Anhalt